Jan Eriksson, né le  à Sollefteå en Suède, est un joueur suédois de hockey sur glace.

Avec l'équipe de Suède de hockey sur glace, il remporte la médaille de bronze olympique en 1980 à Lake Placid.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1976-1977 || Modo || Elitserien || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0	 
|-
| 1977-1978 || Modo || Elitserien || 26 || 0 || 0 || 0 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0	 
|-
| 1978-1979 || Modo || Elitserien || 34 || 3 || 2 || 5 || 23 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2	 
|-
| 1979-1980 || Modo || Elitserien || 36 || 9 || 6 || 15 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || Modo || Elitserien || 36 || 5 || 3 || 8 || 40 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || Modo || Elitserien || 36 || 2 || 7 || 9 || 28 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1982-1983 || AIK IF || Elitserien || 32 || 5 || 11 || 16 || 10 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1983-1984 || AIK IF || Elitserien || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1984-1985 || AIK IF || Elitserien || 36 || 4 || 7 || 11 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || AIK IF || Elitserien || 32 || 0 || 5 || 5 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-1
| 1986-1987 || AIK IF || Division 1 || 27 || 5 || 10 || 15 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || AIK IF || Elitserien || 20 || 1 || 2 || 3 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1988-1989 || VIK Västerås HK || Elitserien || 22 || 2 || 2 || 4 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || VIK Västerås HK || Elitserien || 29 || 0 || 5 || 5 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|-
| 1980 ||  || JO || 7 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 ||

Trophées et honneur personnel 
 Médaille de bronze olympique de hockey sur glace en 1980 à Lake Placid (États-Unis).

Notes et références 

Naissance en janvier 1958
Naissance à Sollefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillé de bronze olympique suédois